Черская (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Черская, Мавра Павловна (1857—1940) — жена и сподвижница исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского.

Топоним 
 Черская — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

См. также 
 Черский
 Черская волость